Johnson Barn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Johnson Barn (Arkansas), ID-Nr. 90000896
 Johnson Barn (South Dakota), ID-Nr. 05000950